Ved folketingsvalget den 22. september 1964 indvalgtes medlemmer fra følgende partier:

Derudover valgtes to medlemmer uden for partierne fra Grønland.

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1964-66

Personskift 

medlemmer
1964